Erp – miejscowość i gmina we Francji
 Erp – wieś w Holandii 
 Erp – wieś w Niemczech

Zobacz też 
 ERP